Alberto Zedda – musicista e direttore d'orchestra italiano
 Francesco Zedda Piras – imprenditore italiano
 Giovanni Paolo Zedda – vescovo cattolico italiano
 Massimo Zedda – politico italiano